Филип Трейси (род. 26 мая 1967, Баллинасло, графство Голуэй) — современный британский и ирландский модельер-шляпник.

Биография 
Филип Трейси родился 26 мая 1967 года в Баллинасло, графство Голуэй. Его родителям, Джеймсу Винсенту Трейси и Кэти Агнес, принадлежал хлебный магазин в городке Ахаскра.

В 1985 году Филип поступил в Дублинский национальный колледж искусства и дизайна на факультет журналистики. Увлёкся моделированием шляп и работал у британского дизайнера головных уборов Стивена Джонса. В 1988 году он поступил в Лондонский Королевский колледж искусства на магистра искусств дизайна женской одежды, с которого перевёлся на курс дизайна головных уборов.

Быстро завоевал известность среди лондонского мира моды, этому было, в частности, связано с тем, что известная модистка и журналист  носила многие из его шляп. В 1991 году Трейси создаёт шляпы для дома Chanel и на церемонии British Fashion Awards награждается как лучший дизайнер аксессуаров. В 1993 году он проводит свой успешный дебютный показ шляп на Неделе Моды в Лондоне.

Известные работы 
Его творения использовались в «белой коллекции» высокой моды Александра Маккуина (Givenchy, Париж). Разрабатывал шляпы для Карла Лагерфельда (Chanel), для Валентино, Ральфа Лорена и Донны Каран.

В 2005 году спроектировал свадебную шляпку для герцогини Корнуольской Камиллы Паркер-Боулз.

Трейси разработал шляпы для съёмок различных кинофильмов, включая фильмы о Гарри Поттере и «Секс в большом городе» (в последнем её носит Сара Джессика Паркер). 29 апреля 2011 года на свадьбе принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон насчитывалось 36 шляп работы Трейси, включая шляпку принцессы Беатрис, которую широко обсмеяли средства массовой информации.

Филип также делает шляпы для Леди Гаги.

Награды 
19 ноября 2007 года Филип Трейси за заслуги перед британской индустрией мод был награждён почётным орденом Британской империи; награда на церемонии в Кларенс-хаусе была вручена Трейси принцем Чарльзом и его супругой герцогиней Камиллой.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Генеалогия Филипа Трейси
 The G Hotel Galway
 «Кто такой Филип Трейси?» на intermoda.ru
 «Если у человека есть голова — должна быть и шляпа». Интервью с Трейси Марины Прохоровой. Приложение к газете «Коммерсантъ», № 224 (2593), 10.12.2002.

Почётные доктора Ирландского национального университета
Шляпники
Модельеры Ирландии
Модельеры по алфавиту
Модельеры XX века